Lyssyje Gory (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Lyssyje Gory (Saratow), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Saratow
 Lyssyje Gory (Tambow), Dorf in der Oblast Tambow